Enjoy the Silence – singel zespołu Depeche Mode promujący album Violator
 Enjoy the Silence·04 – singel zespołu Depeche Mode promujący album Remixes (81-04)
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Axis (cover utworu Depeche Mode)
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Failure (cover utworu Depeche Mode)
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Moonlight z albumu Inermis (cover utworu Depeche Mode)
 Enjoy the Silence – utwór Adama Backhausena (cover utworu Depeche Mode)
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Squealer (cover utworu Depeche Mode) z albumu The Prophecy
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Lacuna Coil (cover utworu Depeche Mode) z singla Our Truth oraz albumu Karmacode
 Enjoy the Silence – utwór Tori Amos (cover utworu Depeche Mode)
 Enjoy the Silence – utwór zespołu Apoptygma Berzerk (cover utworu Depeche Mode) z albumu APBL
 Enjoy the Silence – utwór Martina Lee Gore’a (cover utworu Depeche Mode)